Il doppio del Banja Luka Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Marco Crugnola e Rubén Ramírez Hidalgo erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Marin Draganja e Lovro Zovko hanno battuto in finale Colin Ebelthite e Jaroslav Pospíšil 6–1, 6–1.

Teste di serie

  Nicholas Monroe /  Simon Stadler (semifinali)
  Adil Shamasdin /  Igor Zelenay (primo turno)

  Colin Ebelthite /  Jaroslav Pospíšil (finale)
  Philipp Marx /  Björn Phau (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Banja Luka Challenger 2012